Supercopa de España 2014 var den 31:a upplagan av den spanska supercupen Supercopa de España. Tävlingen avgjordes i två matcher mellan mästaren av La Liga 2013/2014, Atlético Madrid, och mästaren av Copa del Rey 2013/2014, Real Madrid.

Atlético Madrid vann turneringen efter en oavgjord match i Santiago Bernabéu-stadion (slutresultat 1–1), följt av en vinst med 1–0 på hemmaplan i Estadio Vicente Calderón.

Deltagande klubblag

Matchresultat med trupp

Första mötet

Andra mötet

2014
2014 i Spanien
Fotbollsåret 2014